Morata (Papua Nova Guinea), suburbi de Port Moresby a Papua Nova Guinea
 Morata (Múrcia), petita pedania al sud-est del municipi de Llorca, a la Regió de Múrcia
 Morata de Jalón, municipi de la província de Saragossa, Aragó
 Morata de Jiloca, municipi de la província de Saragossa, Aragó
 Morata de Tajuña, municipi de la Comunitat de Madrid
 Biografies:
 Álvaro Borja Morata Martín (Madrid, 1992), futbolista madrileny
 Aurora Morata i Salvador (Vilanova i la Geltrú, 1961), gimnasta artística catalana 
 Ginés Morata Pérez (Rioja, 1945), biòleg espanyol
 Ginés de Morata, músic portuguès
 Úrsula Micaela Morata, religiosa espanyola